Parole (Maryland), een plaats in de Verenigde Staten
Parole (India), een plaats in India